Christmas kan syfta på:

Musik
Christmas (album av Michael Bublé)
Christmas (album av Kenny Rogers)
Christmas (EP av Pet Shop Boys)

Personer
Christmas Møller (1894–1948), en dansk politiker
Walter Christmas (1861–1924), en dansk författare

Geografi

Antarktis 

 Christmas (udde), 
 Mount Christmas,

USA 

 Christmas, Florida – en ort i Florida, Orange County,

Se även
 Christmas Island (olika betydelser) – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar